Les Allokotosauria (allokotosaures en français) forment un clade éteint d'archosauromorphes crocopodes herbivores, d'une taille moyenne de l'ordre de , qui se subdivise en deux familles, les Trilophosauridae et les Azendohsauridae.

Les allokotosaures sont connus en Afrique (Maroc, Madagascar), en Inde, aux États-Unis (Arizona, Nouveau-Mexique, Texas) et en Russie, où ils ont vécu au cours du Trias.

Définition 
.

Répartition stratigraphique 
Ils ont vécu du Trias inférieur avec l'espèce Coelodontognathus donensis Arkhangelskii & Sennikov, 2008, durant l'Olénékien, il y a environ  (millions d'années), jusqu'au Trias supérieur avec l'espèce Trilophosaurus buettneri du Norien, il y a environ  (millions d'années).

Classification

Cladogrammes 
Trois cladogrammes des Allokotosauria ont été réalisés depuis la création du clade, celui de Nesbitt et ses collègues en 2015, une version simplifiée par Martin D. Ezcurra en 2016 et celui établi en 2017 par S. Sengupta et ses collègues à la suite de la description du nouveau genre indien Shringasaurus qui néglige le nouveau clade des Crocopoda.
 
Les trois cladogrammes sont présentés ci-dessous, du plus récent au plus ancien :
 S. Sengupta  et ses collègues, 2017 :

 M. D. Ezcurra, 2016 :

 S. J. Nesbitt et ses collègues, 2015 :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Archosauromorpha

Notes et références

Références 

 
Reptile préhistorique d'Afrique
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Reptile préhistorique d'Asie
Sauropside du Trias
Taxon fossile décrit en 2015